Мерены — село в Новоаненском районе Молдавии
 Мерены — село в Чимишлийском районе Молдавии
 Мерень — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна